Медвёдовское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Клинцовского района Брянской области. Административный центр — село Медвёдово.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году; включает территории дореформенных Медвёдовского, Душкинского и Киваёвского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клинцовского района
Сельские поселения Брянской области